Бюшинг () может означать:

Персоналии
 Бюшинг, Антон Фридрих (1724—1793) — известный немецкий теолог, географ и педагог.
 Бюшинг, Иоганн Густав (1783—1829) — немецкий археолог, исследователь германских древностей, фольклорист.

Астрономия
 Бюшинг — крупный ударный кратер на Луне.